Broșteni se poate referi la:

 Localități din România:
 Broșteni, Botoșani 
 Broșteni, Caraș-Severin
 Broșteni, Gorj
 Broșteni, Ialomița
 Broșteni, Iași
 Broșteni, Mehedinți, reședința comunei cu același nume
 Broșteni, Neamț
 Broșteni, Olt
 Broșteni, Sibiu
 Broșteni, Suceava
 Broșteni, Vaslui
 Broșteni, Vâlcea
 Broșteni, Vrancea, reședința comunei cu același nume
 Broșteni (Aninoasa), Argeș
 Broșteni (Bezdead), Dâmbovița
 Broșteni (Costești), Argeș
 Broșteni (Drăgușeni), Suceava
 Broșteni (Produlești), Dâmbovița
 Broșteni (Vișina), Dâmbovița
 Localități din România cu nume compuse:
 Broștenii de Sus, Gorj
 Localități din Republica Moldova
 Broșteni - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Vezi și 
 Broșteanu (dezambiguizare)
 Broscăuți
 Broscăuții Noi
 Broscăuții Vechi
 Broscoșești
 Broșteanca

Toponime românești